Andreas Fridolin Weis Bentzon (1936-1971) – etnomusicologo e antropologo danese
 Carlo Weis (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore lussemburghese, di ruolo difensore
 Danny Weis (1948) – chitarrista e compositore statunitense
 Don Weis (1922-2000) – regista statunitense
 Frédéric Weis (1977) – ex cestista francese
 Heidelinde Weis (1940) – attrice austriaca
 Heinz Weis, propr. Heinrich Weis (1963) – ex martellista tedesco,
 Margaret Weis (1948) – scrittrice statunitense
 Tobias Weis (1985) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
 Weiss